Dit is een lijst van planetoïden 48201-48300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 06 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48201) - || 2001 KD3 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48202) - || 2001 KL5 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48203) - || 2001 KQ6 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48204) - || 2001 KG8 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48205) - || 2001 KX11|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48206) - || 2001 KV13|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48207) - || 2001 KE15|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48208) - || 2001 KJ17|| 20 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48209) - || 2001 KM18|| 21 mei 2001 || Spacewatch
|-
| (48210) - || 2001 KG22|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48211) - || 2001 KN22|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48212) - || 2001 KO24|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48213) - || 2001 KP24|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48214) - || 2001 KB27|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48215) - || 2001 KO28|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48216) - || 2001 KE38|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48217) - || 2001 KL38|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48218) - || 2001 KZ38|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48219) - || 2001 KN39|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48220) - || 2001 KX40|| 23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48221) - || 2001 KA41|| 23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48222) - || 2001 KJ42|| 19 mei 2001 || G. Hug
|-
| (48223) - || 2001 KV43|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48224) - || 2001 KK44|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48225) - || 2001 KG55|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48226) - || 2001 KK56|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48227) - || 2001 KG58|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48228) - || 2001 KB59|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48229) - || 2001 KP63|| 20 mei 2001 || NEAT
|-
| (48230) - || 2001 KS65|| 22 mei 2001 || LONEOS
|-
| (48231) - || 2001 KF69|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (48232) - || 2001 KY70|| 24 mei 2001 || LONEOS
|-
| (48233) - || 2001 LY9 || 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (48234) - || 2001 LT13|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (48235) - || 2001 MG2 || 19 juni 2001 || LINEAR
|-
| (48236) - || 2001 MP3 || 19 juni 2001 || LINEAR
|-
| (48237) - || 2001 MJ5 || 23 juni 2001 || Powell
|-
| (48238) - || 2001 ML11|| 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (48239) - || 2001 MM13|| 24 juni 2001 || NEAT
|-
| (48240) - || 2001 NE || 8 juli 2001 || NEAT
|-
| (48241) - || 2001 NS12|| 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (48242) - || 2001 PB1 || 2 augustus 2001 || NEAT
|-
| (48243) - || 2001 PE7 || 11 augustus 2001 || P. Kušnirák
|-
| (48244) - || 2001 PG8 || 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (48245) - || 2001 PD9 || 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (48246) - || 2001 QG32|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (48247) - || 2001 QU101|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (48248) - || 2001 RP69|| 10 september 2001 || LINEAR
|-
| (48249) - || 2001 SY345|| 23 september 2001 || NEAT
|-
| (48250) - || 2001 TH9 || 11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (48251) - || 2001 TA190|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (48252) - || 2001 TL212|| 13 oktober 2001 || NEAT
|-
| (48253) - || 2001 UK22|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (48254) - || 2001 UE83|| 20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (48255) - || 2001 VY20|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (48256) - || 2001 VT39|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (48257) - || 2001 VE92|| 15 november 2001 || LINEAR
|-
| (48258) - || 2001 WA31|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (48259) - || 2001 WL40|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (48260) - || 2001 XM24|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (48261) - || 2001 XT27|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (48262) - || 2001 XL87|| 13 december 2001 || LINEAR
|-
| (48263) - || 2001 XX183|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (48264) - || 2001 XB212|| 11 december 2001 || LINEAR
|-
| (48265) - || 2001 YZ15|| 17 december 2001 || LINEAR
|-
| (48266) - || 2001 YV117|| 18 december 2001 || LINEAR
|-
| (48267) - || 2001 YA118|| 18 december 2001 || LINEAR
|-
| (48268) - || 2002 AK1 || 4 januari 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (48269) - || 2002 AX166|| 13 januari 2002 || LINEAR
|-
| (48270) - || 2002 CS82|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (48271) - || 2002 CL112|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (48272) - || 2002 CM139|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (48273) - || 2002 CQ230|| 12 februari 2002 || Spacewatch
|-
| (48274) - || 2002 CY235|| 10 februari 2002 || NEAT
|-
| (48275) - || 2002 CY242|| 11 februari 2002 || LINEAR
|-
| (48276) - || 2002 ED20|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (48277) - || 2002 EQ26|| 10 maart 2002 || LONEOS
|-
| (48278) - || 2002 EV69|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (48279) - || 2002 EK72|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (48280) - || 2002 EK85|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (48281) - || 2002 EN153|| 15 maart 2002 || Spacewatch
|-
| (48282) - || 2002 FA22|| 19 maart 2002 || LINEAR
|-
| (48283) - || 2002 GN19|| 14 april 2002 || LINEAR
|-
| (48284) - || 2002 GD60|| 8 april 2002 || Spacewatch
|-
| (48285) - || 2002 GK95|| 9 april 2002 || LINEAR
|-
| (48286) - || 2002 GZ96|| 9 april 2002 || LINEAR
|-
| (48287) - || 2002 GE167|| 9 april 2002 || LINEAR
|-
| (48288) - || 2002 HC6 || 17 april 2002 || LINEAR
|-
| (48289) - || 2002 HM15|| 17 april 2002 || LINEAR
|-
| (48290) - || 2002 JH || 3 mei 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48291) - || 2002 JQ1 || 4 mei 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48292) - || 2002 JW14|| 8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (48293) - || 2002 JD52|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (48294) - || 2002 JG131|| 8 mei 2002 || NEAT
|-
| (48295) Liamgroah || 2002 KW6 || 27 mei 2002 || NEAT
|-
| (48296) - || 2002 LB18|| 6 juni 2002 || LINEAR
|-
| (48297) - || 2002 LJ24|| 9 juni 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48298) - || 2002 LL33|| 5 juni 2002 || NEAT
|-
| (48299) - || 2002 LE35|| 11 juni 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (48300) Kronk || 2002 LG5|| 11 juni 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem|}

Planetoïdenlijsten